Moonbeam steht für:

 Moonbeam (Ontario), Ort in Kanada
 Moonbeam (Musikprojekt), russisches Musikprojekt